Przemęt (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wolsztyński
 Przemęt (powiat Wolsztyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Wolsztyński, in de gemeente Przemęt